Тябуты — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Тябуты — деревня, Камайский сельсовет, Поставский район, Витебская область
 Тябуты — деревня, Дорский сельсовет, Воложинский район, Минская область

Россия 
 Тябуты — деревня в Себежском районе Псковской области России, Мостищенская волость